Chiellini – cognome italiano
 Emo Chiellini – chimico e accademico italiano
 Giorgio Chiellini – calciatore italiano